Latino Ao Vivo 10 Anos é o primeiro DVD do cantor e produtor musical brasileiro Latino, que foi gravado ao vivo no Olimpo, no Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro de 2005 e lançado no dia 5 de junho do mesmo ano.

Faixas

DVD

Certificações 

Álbuns ao vivo de 2005
Álbuns de Latino
Álbuns de música pop
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela EMI